Тунисская Профессиональная лига 1 1994/1995 () — 40-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1994/95 на сайте rsssf.com 

1994/1995
Тунис
Тунис
Спорт в Тунисе в 1994 году
1995 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995